

Cinema
Gerusalemme liberata – film diretto da Enrico Guazzoni (1910)
La Gerusalemme liberata – film diretto da Enrico Guazzoni (1918)
La Gerusalemme liberata – film diretto da Carlo Ludovico Bragaglia (1957)

Letteratura
Gerusalemme liberata – poema di Torquato Tasso
La Gerusalemme liberata – tragedia di Cesare Abbelli (1626)